Ле́йб-гва́рдии 4-й стрелко́вый Импера́торской Фами́лии по́лк (до 1910 года — батальон) — гвардейский стрелковый полк Русской императорской гвардии.

Полковой праздник — 6 декабря (день Святителя Николая Чудотворца).

Организационные этапы существования полка 
а император Николай I повелел сформировать на время Крымской войны из крестьян императорских уделов Новгородской, Архангельской и Вологодской губерний Стрелковый полк императорской фамилии. Сформирован полк был а.

В 1856 году полк стрелков был причислен к гвардейскому корпусу на правах молодой гвардии, а  он был расформирован на мирное время. Офицеры и нижние чины поступили на сформирование Лейб-гвардии стрелкового Императорской Фамилии батальона, который был расквартирован в Гатчине.

а был установлен штат мирного времени: 4 фельдфебеля, 4 каптенармуса, 80 унтер-офицеров, 21 горнист, 96 ефрейторов и 820 рядовых.

а батальон был отчислен в состав вновь сформированной Гвардейской стрелковой бригады под командованием Великого князя Владимира Александровича, а а он был переименован в лейб-гвардии 4-й стрелковый Императорской Фамилии батальон.

а батальон был развёрнут в двухбатальонный лейб-гвардии 4-й стрелковый Императорской Фамилии полк.

В 1917 году полк стал именоваться Гвардии 4-м стрелковым полком, с 24 июня 1917 года Гвардии 4-й стрелковый полк СМЕРТИ, в 1918 году он был расформирован.

Летом 1919 года представлен ротой в Стрелковом батальоне 2-го Сводно-гвардейского полка, 12 октября 1919 года две его роты вошли во 2-й батальон в Сводном полку Гвардейской стрелковой дивизии. В Русской Армии с августа 1920 года составлял роту в 4-м батальоне Сводного гвардейского пехотного полка.

Участие в походах и боевых действиях 
В декабре 1855 года стрелковый полк был выдвинут в Одессу для прикрытия города на случай высадки англо-французского десанта. Однако с первых же дней начались заболевания тифом: за 4 месяца стоянки полк потерял 1 001 человека личного состава (из 3 200 численного состава), при этом ни разу не участвовал в боевых действиях.

В 1863 году батальон принимал участие в наведении порядка подавлении Польского бунта (восстания), находясь в Виленском военном округе России.

Батальон участвовал в Русско-турецкой войне 1877—1878 годов:

Участвовал в боях Первой мировой войны; в июле 1915 года полк был активным участником сражения под Красноставом.

Знамя полка 

На знамени, образца 1857 года, крест был жёлтым, углы полотнища чёрно-белыми. На диагоналях знамени были нашиты тонкие оранжевые полоски. В центре, в оранжевом круге, находился государственный герб. В левом верхнем и правом нижнем углах находились знаки отличия в виде двух медальонов с ополченческим крестом с вензелем Николая I; в двух оставшихся углах — медальоны императора Александра II.

В 1860 году батальону было пожаловано знамя гвардейского образца: крест жёлтый, медальоны малиновые, шитьё золотое, со знаками отличия. Древко чёрное. Навершие образца 1875 года.
 
Приказом от а (грамота от ) Лейб-гвардии стрелковому батальону было пожаловано Георгиевское знамя образца 1876 года. На знамени надпись: «За отличіе въ Турецкую войну 1877 и 1878 годовъ».

На начало Первой мировой войны знамя было в плохом состоянии. После войны было вывезено офицерами полка за рубеж.

Полковая церковь 

После размещения в Царском Селе в 1864 году стрелковый батальон получил для казарм здания бывшей Офицерской стрелковой школы, где находился храм Святого Благоверного князя Александра Невского. Иконы для одноярусного деревянного золочёного иконостаса были написаны на полотне художником Н. А. Лавровым. В самом храме находились памятные доски из чёрного мрамора: с именами погибших в Русско-турецкую войну 1877—1878 годов; с именем убитого в ту же войну герцога Сергея Максимилиановича Лехтейнбергского; с именем убитого в 1905 году великого князя Сергея Александровича. Кроме того, в церкви сохранялось пожалованное батальону Георгиевское знамя. Среди икон находился образ Явления Божией Матери преподобному Сергию Радонежскому, написанный по воле царя Феодора Иоанновича на кипарисовой доске от раки преподобного. После ремонта в 1909 году храм был расписан древнегреческим орнаментом.

а во дворе казарм протоиереем Георгием Шавельским в присутствии императора Николая II была торжественно заложена новая каменная полковая церковь во имя святителя Николая Чудотворца. Храм сооружался в память 300-летия дома Романовых. Архитектор Е. И. Константинович разработал проект четырёхпрестольного двухъярусного храма в стиле костромского церковного зодчества XVI—XVII веков. В ещё возводимом храме в 1915—1916 годах была устроена усыпальница для офицеров полка, погибших в Первую мировую войну, где в начале 1917 года появились первые захоронения. К началу 1918 года церковь была построена до уровня куполов, после чего строительство остановилось.

27 сентября 1919 года была закрыта старая полковая церковь. В её помещении разместился актовый зал Пушкинского филиала Военно-морского инженерного института. Строившийся храм был частично разрушен во время освобождения Пушкина в начале 1944 года и окончательно снесён в начале 1950-х годов. На его месте в 1956 году был установлен памятник В. И. Ленину.

Форма полка 

…Пожилой немец с ласковым добродушием помогал Николаю облачаться в малиновую, русского покроя рубаху с золотыми пуговками по вороту и груди и поверх неё в просторный тёмно-зелёный кафтан с золотым галуном — форму лейб-гвардии стрелкового императорской фамилии батальона, сегодняшний выбор самодержца.

Знаки различия 
Ниже представлены знаки различия:

Личный состав

Шефы полка 
Шефы или почётные командиры формирования:

Командиры полка 
Командующий в дореволюционной терминологии означал временно исполняющего обязанности начальника или командира.

Известные люди, служившие в полку 
Наименование батальона предполагало зачисление в списки батальона всех великих князей. В гатчинский период были зачислены: Николай Николаевич Младший, Сергей Александрович, Константин Константинович, Николай Михайлович, Дмитрий Константинович, Павел Александрович, Георгий Михайлович и Пётр Николаевич.
 Богацевич, Максим Пантелеймонович — участник Кавказских и Туркестанских походов
 Богданович, Евгений Васильевич — генерал от инфантерии, один из создателей Союза Русского Народа
 Васильчиков, Георгий Сергеевич — подпоручик, Георгиевский кавалер
 Зальца, Антон Егорович — генерал от инфантерии
 Искерский, Карл Карлович — в 1862 — 1877 годах был старшим лекарем формирования. 
 Кобылинский, Евгений Степанович — полковник, начальник охраны Императорской Фамилии в Тобольске
 Фон Кубе, Фёдор Фёдорович — адъютант великого князя Андрея Владимировича
 Путятин, Сергей Михайлович — князь, муж Великой Княгини Марии Павловны
 Толстой, Алексей Константинович — писатель
 Толстой, Лев Львович — писатель и публицист
 Чернавин, Вячеслав Владимирович — заведующий в 1897—1904 годах делами их императорских высочеств князей Кирилла, Бориса и Андрея Владимировичей

 Голицын, Константин Александрович — возможный прототип героя романса «поручик Голицын» из так называемого «Белогвардейского цикла». В составе Добровольческой армии генерала Деникина штабс-капитан Голицын командовал сводной ротой, состоящей из бывших стрелков полка Императорской фамилии, после расформирования последнего.

Примечания

Ссылки 
 Армия в Гатчине в период 1783—1917 гг.
 Фотоальбом полка
 Фотоальбом полка
 Шапка офицера Лейб-Гвардии 4-го стрелкового Императорской Фамилии батальона 
 Штаб-офицер Лейб — гвардии 4го Стрелкового Императорской Фамилии полка (1914)
 Обер-офицер лейб-гвардии Стрелкового батальона императорской фамилии (в городской парадной форме) 20 октября 1864.
 Стрелок и унтер-офицер Стрелкового полка Императорской Фамилии, 1854—1855.
 Солдатские погоны
 Марш Лейб-Гвардии 4-го Стрелкового, Императорской фамилии, батальона

Литература 

 
 

Гвардейские полки Российской империи
Стрелковые полки Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1855 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году